Оле́г Алекса́ндрович Трояно́вский (24 ноября 1919, Москва — 21 декабря 2003, там же) — советский , Постоянный представитель СССР при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (1999).

Биография 
Окончил квакерскую частную школу Сидвелл-Френдс (, Вашингтон, США). Учился год в квакерском Суортморском колледже в Пенсильвании. Далее учился на литературном факультете МИФЛИ.

С 1941 года призван на действительную военную службу и направлен в Военный институт иностранных языков.

С 1942 года — редактор-переводчик в Совинформбюро.

С октября 1944 года работал в созданном по договорённости между СССР, США и Великобританией совместном комитете по ведению психологической войны против Германии, находившемся в Лондоне.

С 1944 года на дипломатической службе — зачислен атташе Посольства СССР в Великобритании.

В 1946 году — переводчик на Парижской мирной конференции по разработке мирных договоров со странами-союзниками гитлеровской Германии.

С 1947 года — сотрудник секретариата Министра иностранных дел СССР В. М. Молотова.

С 1951 года — работал в редколлегии журнала на английском языке «Новости».

С апреля 1953 года — помощник Министра иностранных дел СССР.

В 1956 году окончил 1-й Московский государственный пединститут иностранных языков.

1958—1967 — помощник (по внешнеполитическим вопросам) Председателя Совета министров СССР Булганина, Никиты Сергеевича Хрущёва и Алексея Николаевича Косыгина. Один из авторов книги «Лицом к лицу с Америкой» (1959), удостоен Ленинской премии.

В 1967 году вернулся на работу в МИД СССР.

3 апреля 1967 года — 17 апреля 1976 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Японии.

Ноябрь 1976 года — март 1986 года — постоянный представитель СССР при ООН. Перед отъездом в Нью-Йорк его напутствовал Громыко, который настойчиво рекомендовал не увлекаться полемикой с представителями других стран: Советский Союз, говорил он, великая держава, его слово должно быть весомым, и не стоит размениваться на взаимные препирательства.

11 марта 1986 года — 7 августа 1990 года — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в КНР.

Во многом благодаря его усилиям после десятилетий идеологического противостояния потеплели отношения двух стран.

С 1990 года в отставке.

В 1981—1986 годах являлся членом Центральной ревизионной комиссии КПСС, в 1986—1990 годах — кандидатом в члены ЦК КПСС.

С 1996 года — президент Ассоциации содействия ООН.

Высказывания 
 Трояновский постоянно подчёркивал, что «хорошие личные отношения необходимо поддерживать при любых условиях, ибо никогда не знаешь, как изменится ситуация или какой стороной обернётся та или иная проблема». Его сотрудники из посольства в Токио рассказывали, что другим его требованием к ним было правило: ни одно пусть даже кажущееся незначительным обращение иностранного собеседника не должно быть оставлено без внимания. Каждое из них должно быть рассмотрено, при необходимости с докладом в Москву, и по каждому из них должен быть дан ответ.
 Юрий Дроздов вспоминал, что после того как советский дипломат Аркадий Шевченко перебежал к американцам, Трояновский по этому поводу в личной беседе как-то сказал Дроздову: «Ведь может же советский человек выбрать себе новую родину».
 В 1980 году в помещение Совета Безопасности ООН пробрались двое маоистов и облили Трояновского и его американского коллегу Уильяма ванден Хевеля () красной краской. Трояновский остался невозмутим и произнёс: «Лучше быть красным, чем мёртвым» (), эта фраза пародирует название статьи Бертрана Рассела о политике времён холодной войны «Лучше быть мёртвым, чем красным» («Better dead than red»).

Награды 
 два ордена Ленина (21.06.1976; 25.02.1982)
 Орден Октябрьской Революции (23.11.1979)
 три ордена Трудового Красного Знамени (12.07.1951; 31.12.1966; 11.10.1989)
 орден «Знак Почёта» (21.11.1969)
 медаль «За трудовую доблесть» (30.10.1954)
 другие медали
 лауреат Ленинской премии (1960)
 Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (1999)
 Благодарность Президента Российской Федерации (25 ноября 1999 года) — за многолетнюю и плодотворную дипломатическую деятельность
 Почётный доктор Дипломатической академии МИД России (1999), церемония вручения диплома состоялась на торжественном заседании, посвящённом 65-летию академии

Семья 
 Родители:
 Отец — Александр Антонович Трояновский
 Мать — Нина Николаевна Трояновская
 Жена — Татьяна Александровна Трояновская
 Дочь — Мария Олеговна Трояновская
 Внук — Олег Трояновский (Рязанцев)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография на сайте biograph.ru
 Биография на сайте biografija.ru

Выпускники Школы друзей Сидвелла
Выпускники Суортмор-колледжа
Родившиеся в Москве
Умершие в Москве
Сотрудники Совинформбюро
Постоянные представители СССР при ООН
Послы СССР в Японии
Послы СССР в Китае
Олег Александрович
Почётные доктора Дипакадемии МИД РФ
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Выпускники Военного института Министерства обороны СССР
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС